Стаи́ти () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, в провинции Реджо-Калабрия.

Население составляет 312 человек (2008 г.), плотность населения составляет 21 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 89030. Телефонный код — 0964.

Покровительницей коммуны почитается святая Анна, празднование 26 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://staiti.asmenet.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики